Калер:
 Калер, Густава (урожденная Айгнер; 1906—1987) — австрийский геолог и палеонтолог.
 Калер, Илья Леонидович  (род. 1963) — российский скрипач.
  (1849—1893) — австрийский врач и патолог  известен тем, что первым описал больного с симптомами множественной миеломы.
 Калер — старое название села Куруш Докузпаринского района Дагестана.